Dobro, najveća moralna vrijednost
 dobro (ekonomija), materijalno dobro
 Dobro (Visoko, BiH), naselje u općini Visoko, BiH
 Dobro (Livno, BiH), naselje u općini Livno, BiH
 opće dobro

Vidi i:
 Dobro Selo (razdvojba)